Koszęcin (gemeente)
 Koszęcin (Silezië)
 Koszęcin (Lubusz)